Габидулин — фамилия. Известные носители:

 Габидулин, Станислав Фанильевич (род. 1970) — советский и российский легкоатлет.
 Габидулин, Эрнст Мухамедович (1937—2021) — доктор технических наук, профессор.